Termenul „San Mateo” se poate referi la:
în limba

Denumiri geografice
San Mateo (Cantabria), sat în Spania
Vega de San Mateo, Las Palmas, oraș pe Insulele Canare
San Mateo de Alajuela, oraș și district în Costa Rica
San Mateo, localitate în Guatemala
San Mateo, department Lima, Peru
Filipine
 San Mateo, Rizal
 San Mateo, Isabela
Statele Unite ale Americii
 Comitatul San Mateo, California
 San Mateo, California
 San Mateo, Florida
Venezuela
 San Mateo, Anzoátegui
 San Mateo, Aragua
Canada
San Mateo, British Columbia
San Mateo Bay, Vancouver Island, British Columbia